Kayembe ist der Familienname folgender Personen:
 Dieudonné Kayembe Mbandakulu (* 1945), kongolesischer Generalleutnant, Chief of Staff der Forces Armées de la République Démocratique du Congo
 Edo Kayembe (* 1998), kongolesischer Fußballspieler
 Joris Kayembe (* 1994), belgischer Fußballspieler
 Muyaya Kayembe (* 1979), kongolesischer Fußballnationalspieler
 Ruphin Kayembe-Tshiabu (* 1992), kongolesisch-belgischer Basketballspieler